Ряполовский — фамилия; имеет женскую форму Ряполовская.
 Ряполовские — ветвь князей стародубских, от которой происходят князья Татевы (род пресекся) и Хилковы (существующие).

Персоналии 
 Ряполовский, Василий Семёнович Мних — боярин на службе у Великих князей московских Ивана III и Василия III.
 Ряполовский, Дмитрий Иванович (ум. 1463/1470) — московский воевода и боярин.
 
 Ряполовский, Пётр Семёнович Лобан (ум. 1524) — князь, боярин на службе у Великих князей московских Ивана III и Василия III.
 
 Ряполовский, Фёдор Семёнович Большой (ум. 1498) — князь, боярин на службе у Великих князей московских Ивана III.

См. также 
 Ряполовская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.